Fontana dello Zodiaco – antica fontana di Pechino
 Fontana dello Zodiaco – fontana di Ostia del 1957
 Fontana dello Zodiaco – fontana di Terni degli anni 1930